Astracán puede referirse a los siguientes topónimos:
 Astracán, importante ciudad del sur de la Rusia europea, y centro administrativo del óblast homónimo.
 El óblast de Astracán,  uno de los cuarenta y siete óblast de Rusia; tiene una superficie de 44100km² y una población de 1005276 habitantes (2002).
 El kanato de Astracán (también escrito Astrakán), antiguo estado feudal tártaro creado a raíz de la caída y desintegración de la Horda Dorada.

Además, puede hacer referencia a:
 El astracán, piel para abrigo obtenida de un cordero recién nacido (o nonato) de la raza karakul.
 El astracán o la astracanada; subgénero teatral cómico muy popular en los escenarios españoles durante el primer tercio del siglo XX.
 La Revuelta de Astracán o Rebelión de Bulavin; nombres dados a una violenta revuelta civil en el Imperio ruso entre los años 1707 y 1708.